Osoby:
 Alfred Grünfeld (1852–1924) – niemiecki pianista i kompozytor
 Ernst Grünfeld (1893–1962) – austriacki szachista
 Heinrich Grünfeld (1855–1931) – niemiecki wiolonczelista
 Hugo Grünfeld (1865–1939) – niemiecki architekt
 Ignatz Grünfeld (1825–1894) – niemiecki architekt
 Max Grünfeld (?–1932) – niemiecki architekt

Geografia:
 Staw Grunfeld – użytek ekologiczny w Katowicach

Obiekty:
 Stadion Grünfeld – stadion w szwajcarskiej miejscowości Rapperswil-Jona

Zobacz też:
 Grunsfeld